EDR est un sigle qui peut faire référence à :

 effet Doppler relativiste, en physique ;
 Endpoint detection and response, un type de logiciel, en sécurité informatique
 Enhanced Data Rate, en télécommunications :
 une spécification de la norme Bluetooth ;
 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
 Event Data Recorder, ou enregistreur de données de route ;
 équation différentielle à retard ;
 espace à dominante rurale, une catégorie statistique de l'INSEE, en France ;